Оструда () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Острудский повят, Варминьско-Мазурское воеводство. Население — 16031 человек (на 2018 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бжидово
 Дуронг
 Дзядык
 Герлож
 Гентлево
 Глязноты
 Грабин
 Гурка
 Идзбарк
 Кайково
 Контно
 Клёново
 Липовец
 Липово
 Любайны
 Мендзылесе
 Морлины
 Напром
 Орново
 Островин
 Петшвалд
 Решки
 Рудно
 Самборово
 Смыкувко
 Старе-Яблонки
 Шильдак
 Тужница
 Тырово
 Валдово
 Вирвайды
 Выгода
 Высока-Весь
 Звежево

Поселения 
 Балцыны
 Беднарки
 Груда
 Краплево
 Лихтайны
 Марциняки
 Мейска-Воля
 Настайки
 Панцежин
 Русь-Мала
 Рын
 Рыньске
 Смыково
 Сташково
 Шафранки
 Варлиты-Вельке
 Ворнины
 Выжнице
 Зайёнчки

Соседние гмины 
 Гмина Домбрувно
 Гмина Гетшвалд
 Гмина Грунвальд
 Гмина Илава
 Гмина Любава
 Гмина Лукта
 Гмина Миломлын
 Гмина Ольштынек
 Оструда

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Варминьско-Мазурского воеводства